Die American League Championship Series 2015 (ALCS), in der Sportart Baseball, findet zwischen dem 16. und 24. Oktober 2015 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2015 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2015 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2015, NLWC 2015, ALWC 2015, NLDS 2015, ALDS 2015, NLCS 2015, World Series 2015

Die Postseason 2015 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
16. Oktober 2015, 19:07 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 2 
17. Oktober 2015, 15:07 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 3 
19. Oktober 2015, 20:07 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Spiel 4 
20. Oktober 2015, 16:07 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Spiel 5 
21. Oktober 2015, 16:07 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Spiel 6 
23. Oktober 2015, 19:07 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Einzelnachweise 

2015
Baseball 2015
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Sportveranstaltung in Toronto
Kansas City Royals
Toronto Blue Jays
Baseballwettbewerb